Johann Hölzl ist der Name folgender Personen:

* Johann Hölzl (Politiker), österreichischer Politiker, Salzburger Landtagsabgeordneter 
 Johann Evangelist Hölzl (1716–1765), deutscher Maler
 Johann Peter Hölzl († 1838), deutscher Poet